Longevelle (Lure), comú al districte de Lure (departament de l'Alt Saona, regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Longevelle, localitat del comú de Vantoux-et-Longevelle, comú francès al districte de Vesoul (Alt Saona, Borgonya - Franc Comtat) 
 Longevelle-sur-Doubs, municipi francès al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Longevelle-lès-Russey, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)